Le Championnat de France d'échecs des clubs 2002-2003 est sous la dénomination de Nationale 1 le plus haut niveau du championnat de France de ce sport.

La Nationale 1 2002-2003 était le  championnat de France par équipes d'échecs. Dans le même temps, c'était la dernière saison au cours de laquelle la division supérieure portait cette désignation, la saison suivante, elle a été renommée Top 16.

Paris NAO Chess Club est devenu champion, tandis que le champion en titre CEMC Monaco a dû se contenter de la huitième place. De la Nationale 2, étaient promus, l'Union Saint Bruno-Bordeaux Échecs, Bischwiller et Tour Prends Garde Besançon (il n'y avait pas de quatrième promu, puisque l'année précédente, l'AJE Noyon était en zone de relégation en Nationale 1, mais la deuxième équipe du club avait remporté la saison nord de Nationale 2 dans le même temps).

Contexte 
En 2001, la milliardaire Nahed Ojjeh apporte son soutien financier au club de Paris Caïssa, qui prend le nom de Paris NAO Chess Club. À l'image de Lyon-Oyonnax dans les années 1990, le club profite de son budget important pour attirer les meilleurs joueurs français et étrangers. C'est ainsi que Étienne Bacrot, Joël Lautier, Laurent Fressinet, mais également les stars internationales que sont Vladimir Kramnik, Michael Adams, Aleksandr Grichtchouk, Peter Svidler, Francisco Vallejo Pons, Teimour Radjabov ou Sergueï Kariakine vont défendre les couleurs parisiennes et offrir au club 4 titres de champion de France (2003 à 2006).

Généralités 
Le nombre de joueurs inscrits n'était pas limité. Alors que Montpellier Échecs et Bischwiller s'en sortent avec 11 joueurs chacun, Vandœuvre-Échecs utilise 23 joueurs. Au total, 225 joueurs ont été utilisés, dont 65 ont joué les 11 tours. Le joueur avec le plus de points était Laurent Fressinet (Paris NAO) avec 9,5 points en 11 matchs, Manuel Apicella (Clichy-Échecs-92) a marqué un demi-point de moins. Michael Adams et Almira Skripchenko (tous deux Paris NAO) ont marqué 8,5 points chacun en 11 matchs. Avec Peter Svidler, Francisco Vallejo Pons, Jorge Lopez (tous de Paris NAO), Jean-Claude Moingt (Clichy-Échecs-92), Jean-Luc Costa (Mulhouse Philidor) et Daniel Buchy (Cavalier Bleu Drancy) six joueurs ont atteint 100 % de résultats, avec Swidler jouant quatre matchs, Vallejo Pons trois, Lopez et Moingt deux chacun, et Costa et Buchy un chacun. Le joueur le plus âgé de la saison était Claude Conan (Cavalier Bleu Drancy), né en 1930, le plus jeune joueur était Sébastien Feller (Vandœuvre-Échecs), né en 1991.

Modalités 
Le tournoi était divisé en un tour préliminaire et un tour final. Les 16 équipes participantes ont été réparties en deux groupes de huit (Groupe A et Groupe B) et ont disputé dans ces derniers un tournoi de groupe. Les quatre premiers des deux groupes ont joué en poule haute, les quatre derniers en poule basse pour éviter la relégation. Les équipes qui se sont rencontrées lors des tours préliminaires ne se sont plus affrontées en finale. Le classement était d'abord déterminé par la somme des points d'équipe obtenus lors des tours préliminaires et finaux (3 points pour une victoire, 2 points pour un match nul, 1 point pour une défaite, 0 point pour une défaite sans combat), puis le différence entre les parties gagnantes et perdantes (en prenant également en compte le tour préliminaire et le tour final) et enfin le nombre de parties gagnantes.

Calendrier 
Les compétitions se sont déroulées du 31 janvier au 2 février, du 3 au 6 avril et du 7 au 10 mai 2003. Dans le Groupe A, deux compétitions se sont disputées chacune à Drancy et Sautron dans les trois premiers tours , tandis que les quatrième à septième tours ont eu lieu à Bordeaux. Dans le groupe B, deux matches chacun ont été disputés à Montpellier et à Bischwiller lors des trois premiers tours, tandis que les quatrième à septième tours se sont déroulés à Besançon. Toutes les compétitions de Poule Haute et Poule Basse se sont déroulés à Clermont-Ferrand.

Clubs participants 
 Besançon
 Bischwiller
 Bordeaux
 Cannes
 Clichy 
 Drancy
 Gonfreville l'Orcher
 Monaco 
 Montpellier
 Mulhouse 
 Nancy
 NAO Chess Club
 Noyon
 Nice
 Sautron
 Vandœuvre

Effectifs 
Les tableaux ci-dessous contiennent les informations suivantes :

    N° : numéro de classement
    Titre : titre FIDE au début de la saison (rating list janvier 2003) ; GM = Grandmaster , IM = Master International , FM = FIDE Master , WGM = Women's Grandmaster , WIM = Women's International Master , WFM = Women's FIDE Master , CM = Candidate Master , WCM = Women's Candidate Master
    Elo : classement Elo au début de la saison (liste des classements de janvier 2003) ; pour les joueurs sans classement Elo, le classement national est indiqué entre parenthèses
    Nation : Nationalité selon la liste de notation de janvier 2003
    G : Nombre de parties gagnantes
    R : Nombre de matchs nuls
    V : Nombre de parties perdantes
    Points : nombre de points obtenus
    Jeux : Nombre de jeux joués

Paris NAO

Clichy-Échecs-92

Cannes Échecs

Mulhouse Philidor

Échiquier niçois

Orcher la Tour Gonfreville

Montpellier Échecs

Monaco

Bischwiller

Vandœuvre-Échecs

Drancy

Nancy

Besançon

Bordeaux Échecs

Noyon

Sautron

Compétition 
Dans le groupe A, avec NAO, Clichy et Gonfreville, trois participants de la Poule Haute étaient déjà certains avant le dernier tour, Monaco s'assurait la dernière place de départ dans un duel avec Drancy. Dans le groupe B, Cannes, Nice, Mulhouse et Montpellier avaient déjà assuré des places dans la Poule Haute avant le tour final.

Bien qu'après le tour préliminaire, NAO et Cannes étaient à égalité avec 7 victoires, NAO a obtenu le titre avant le dernier tour. Dans la poule Basse, il y avait déjà trois équipes reléguées : Bordeaux, Noyon et Sautron avant le dernier tour. Dans le dernier tour, Vandœuvre, Drancy, Nancy et Besançon se sont battus pour rester debout. Cependant, avec Vandœuvre gagnant, Drancy nul et Nancy perdant de justesse, même s'ils avaient gagné au lieu d'un match nul, Besançon ne pouvait éviter la relégation.

Classement 
 Poule Haute

 Poule Basse

Sources et Liens externes 
 Compétitions par équipes sur echecs.asso.fr contient les tables des compétitions par équipes depuis 2002.

Voir aussi 
 Coupe de France des clubs d'échecs

2002-2003
Echecs M1